Odlum Brown Vancouver Open 2013 — 13-й розыгрыш ежегодного профессионального международного теннисного турнира, проводимый ITF в рамках своего женского тура и ATP в рамках своего тура Challenger в канадском городе Ванкувер.

Соревнования проходили с 29 июля по 4 августа.

Чемпионы прошлого года:
 мужской одиночный разряд:  Игорь Сейслинг
 женский одиночный разряд:  Мэллори Бердетт
 мужской парный разряд:  Максим Отом /  Рубен Бемельманс
 женский парный разряд:  Юлия Глушко /  Оливия Роговска

Соревнования

Одиночные турниры

Мужчины 

 Вашек Поспишил обыграл  Даниэля Эванса со счётом 6-0, 1-6, 7-5.
 Поспишил выигрывает 2й титул в сезоне и 4й за карьеру в этом туре ассоциации.
 Эванс со второй попытки уступает финал соревнования этого тура ассоциации.

Женщины 

 Йоханна Конта обыграла  Шэрон Фичмен со счётом 6-4, 6-2.
 Йоханна Конта выигрывает 2й турнир в сезоне и 9й за карьеру в туре федерации.
 Шэрон Фичмен уступает 2й финал в сезоне и 12й за карьеру в туре федерации.

Парные турниры

Мужчины 

 Йонатан Эрлих /  Энди Рам обыграли  Джеймса Серретани /  Адиля Шамасдина со счётом 6-1, 6-4.
 Эрлих выигрывает 1й титул в сезоне и 19й за карьеру в этом туре ассоциации.
 Рам выигрывает 1й титул в сезоне и 15й за карьеру в этом туре ассоциации.

Женщины 

 Марина Заневская /  Шэрон Фичмен обыграли  Жаклин Како /  Натали Плускоту со счётом 6-2, 6-2.
 Марина Заневская выигрывает 1й титул в сезоне и 8й за карьеру в туре федерации.
 Шэрон Фичмен выигрывает 3й титул в сезоне и 16й за карьеру в туре федерации.

См. также 
 Odlum Brown Vancouver Open

 Мировой тур ATP Challenger 2013
 Цикл женских турниров ITF 2013

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Канада
Теннис
Июль 2013 года
Август 2013 года
2013